Ikerasaa bezeichnet:
 Ikerasaa (Sund, Ammassalik), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Innaarsulikasik), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Oqaatsorsuit), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Paamiut) (Isberg Sund), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Qeqertasussuk), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Taateraalik), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Kiatassuaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasaa (Sund, bei Kullorsuaq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikerasaa (Sund, Taartoq), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland